Acest articol recenzează eclipsele de Soare care s-au produs în secolul al XX-lea.

Statistici
În secolul al XX-lea s-au produs 228 de eclipse de Soare, între care: 78 parțiale, 73 inelare, 71 totale și 6 hibride. Două eclipse inelare și trei eclipse totale au fost necentrate: în aceste trei cazuri, centrul conului de umbră al Lunii nu a atins Pământul.

În fiecare an se produc cel puțin două eclipse de Soare. În 1902, 1906, 1908, 1913, 1916, 1924, 1927, 1928, 1931, 1942, 1953, 1954, 1971, 1973, 1992 s-au produs trei. În 1917, 1946, 1964, 1982 și 2000 s-au produs patru, iar în 1935 s-au produs cinci eclipse de Soare. În luna iulie a anului 2000 s-au produs două eclipse parțiale de Soare.

Durate maxime
 eclipsă inelară: 14 decembrie 1955 (12 min 9 s) ;
 eclipsă totală: 20 iunie 1955 (7 min 8 s) ;
 eclipsă hibridă: 17 iunie 1909 (0 min 24 s).

Durate minime
 eclipsă inelară: 9 mai 1948 (mai puțin de 1 secundă) ;
 eclipsă totală: 22 septembrie 1968 (0 min 40 s) ;
 eclipsă hibridă: 3 octombrie 1986 (mai puțin de 1 secundă).

Tabelul următor conține numărul de eclipse de Soare din secolul al XX-lea diferențiat în funcție de diferitele tipuri de eclipsă:

Listă
Lista următoare rezumă eclipsele de Soare din secolul al XX-lea. Coloanele « Ora » și « Durata » fac referire la momentul fazei maxime a eclipsei. Pentru fiecare eclipsă este indicat sarosul său, precum și tipul (totală, inelară, parțială sau hibridă). Datele provin de la Goddard Space Flight Center.

Note

Vezi și

 Lista eclipselor de Soare din secolul al XXI-lea

Secolul al XX-lea în astronomie
Liste astronomie